Alexander Keith’s Tankard 2008 32 Team TKO, środkowy turniej prowincjonalnych mistrzostw Nowego Brunszwiku mężczyzn w curlingu odbył się w dniach 31 stycznia-3 lutego 2008 we Miramichi, na lodowisku Miramichi Curling Club. W turnieju uczestniczyło 32 drużyny, w tym 6, które awansowały z Alexander Keith’s Tankard 2008 Wild Card. Turniej rozgrywano potrójnym systemem pucharowym, w którym wyłoniono 8 drużyn walczących ze sobą dalej podczas Alexander Keith’s Tankard 2008 Final 8.

Drużyny

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Runda A

Runda 1 
31 stycznia; 17:30

31 stycznia; 20:30

1 lutego; 8:00

Runda 2 
1 lutego; 8:00

1 lutego; 11:00

1 lutego; 14:00

Runda 3 
1 lutego; 18:00

Runda 4 
2 lutego; 11:30

Runda B

Runda 1 

1 lutego; 14:00

1 lutego; 18:00

1 lutego; 14:00

1 lutego; 18:00

Runda 2 
1 lutego; 18:00

1 lutego; 21:00

2 lutego; 8:00

Runda 3 
2 lutego; 11:30

2 lutego; 15:00

Runda 4 
2 lutego; 20:00

Runda 5 
3 lutego; 13:15

Runda C

Runda 1 
1 lutego; 21:00

2 lutego; 8:00

Runda 2 
2 lutego; 11:30

2 lutego; 15:00

Runda 3 
2 lutego; 15:00

2 lutego; 20:00

3 lutego; 8:30

Runda 4 
3 lutego; 8:30

3 lutego; 13:15

Runda 5 
3 lutego; 18:00

Linki zewnętrzne 
  

2008
2008 w curlingu